Hieronder volgt een lijst van presidenten van Zambia.

Presidenten van Zambia (1964-heden)

Zie ook
 Lijst van ministers-presidenten van Zambia

Externe link
 Officiële website van de president van Zambia

 
Zambia
Presidenten